Municipio de Edgar puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Edgar (condado de Edgar, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Edgar.
 Municipio de Edgar (condado de Clay, Nebraska), un municipio ubicada en el condado de Clay.